Коста-Рика может означать:

 Коста-Рика — государство в Центральной Америке.
 Коста-Рика — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу-ду-Сул. 
  — город в Мексике, в штате Синалоа, входит в состав муниципалитета Кульякан.

См. также